Сан Худитас Тадео има више значења:

 Сан Худитас Тадео (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худитас Тадео, Лос Седрос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику